Александр Васильевич Брилевич (1851—1918) — русский военачальник, генерал от инфантерии.

Биография 
Родился  года.

Послужной список 
 1868 — Окончил Петровский Полтавский кадетский корпус.
 9 августа 1868 — Поступил на военную службу.
 1870 — Окончил 2-е Константиновское военное училище. Выпущен подпоручиком в лейб-гвардии Московский полк.
 16 августа 1871 — Переименован в прапорщики гвардии.
 13 апреля 1975 — Подпоручик гвардии.
 26 февраля 1877 — Поручик гвардии.
 1877 — Окончил Николаевскую академию Генерального штаба по 1-му разряду. Штабс-капитан гвардии.
 7 июня 1877 — Старший адъютант 24-й пехотной дивизии.
 1877—1878 — Участвовал в Русско-турецкой войне.
 18 декабря 1877 — Капитан.
 11 сентября 1879 — Старший адъютант штаба 1-го армейского корпуса.
 17 апреля 1880 — Штаб-офицер для поручений при штабе 1-го армейского корпуса.
 14 октября 1880 — Старший адъютант штаба 1-й гвардейской пехотной дивизии.
 19 ноября 1882 — Штаб-офицер для поручений при штабе войск гвардии и Петербургского военного округа.
 17 апреля 1883 — Подполковник.
 21 июля 1886 — Старший адъютант штаба войск гвардии и Петербургского военного округа.
 5 апреля 1887 — Полковник.
 15 октября 1887 — Цензовое командование батальоном в лейб-гвардии Семёновском полку.
 9 декабря 1888 — Старший адъютант штаба войск гвардии и Петербургского военного округа.
 21 мая 1890 — Начальник штаба 2-й гвардейской пехотной дивизии.
 24 августа 1898 — Генерал-майор. Генерал для особых поручений при главнокомандующем войсками гвардии и Петербургского военного округа.
 9 ноября 1898 — Командир лейб-гвардии Гренадерского полка.
 4 апреля 1901 — Начальник Офицерской стрелковой школы.
 7 ноября 1904 — Командующий 13-й пехотной дивизией.
 6 декабря 1904 — Генерал-лейтенант. Начальник 1-й пехотной дивизии.
 26 октября 1905 — Начальник штаба войск гвардии и Петербургского военного округа.
 22 декабря 1906 — В распоряжении главнокомандующего войсками гвардии и Петербургского военного округа.
 23 ноября 1907 — Помощник командующего войсками Иркутского военного округа.
 10 августа 1910 — Командующий войсками Иркутского военного округа и войсковой наказной атаман Забайкальского казачьего войска.
 6 декабря 1910 — Генерал от инфантерии.
 10 марта 1911 — Член Военного Совета.

Умер от голода в Петрограде 16 декабря 1918 года. Похоронен на Смоленском православном кладбище.

Награды 
 Орден Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом (1877)
 Орден Святого Станислава 2-й степени (1882)
 Орден Святого Владимира 4-й степени (1885)
 Орден Святой Анны 2-й степени(1890)
 Орден Святого Владимира 3-й степени (1893)
 Подарок с вензелем ЕИВ (1896)
 Орден Святого Станислава 1-й степени (1901)
 Высочайшая благодарность (1902)
 Орден Святой. Анны 1-й степени (1906)
 Орден Святого Владимира 2-й степени (6.12.1909)
 Орден Белого орла (6.12.1912)
 Орден Святого Александра Невского (23.01.1915)

Иностранные:
 Прусский орден Красного орла 2-й степени (1890)
 Австрийский орден Железной короны 2-й степени (1897)
 Офицерский крест французского ордена Почётного легиона (1897)
 Прусский орден Короны 2-й степени со звездой (1898)
 Командорский крест румынского ордена Короны (1899)
 Командорский крест французского ордена Почётного легиона (1903)

Семья 

Его дети:
 Александр (1877 — после 1917) — военный инженер, полковник;
 Николай (?—?) — поручик лейб-гвардии Гренадерского полка (1909), штабс-капитан, участник Первой мировой войны;

Примечания

Литература 
 Брилевич Александр Васильевич // Список генералам по старшинству. Составлен по 15-е апреля 1914 года. — С. 106.

Ссылки 
 Regiment.ru

 

Выпускники Полтавского кадетского корпуса
Выпускники Николаевской военной академии
Члены Военного совета Российской империи
Участники Русско-турецкой войны (1877—1878)
Генералы от инфантерии (Российская империя)